Sport:
 środkowy – pozycja na boisku w koszykówce
 Center – pozycja w linii ataku w futbolu amerykańskim
 środkowy – pozycja siatkarska
Dzielnica Lublany, stolicy Słowenii:
 Center – centrum
Miejscowości w USA:
 Center – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Rio Grande
 Center – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Center – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Center – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Oliver
 Center – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Shelby
 Center – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Center – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Martin
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Union
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hodgeman
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stevens
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Woodson
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Center (ang. Center Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Center (ang. Center Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Center (ang. Center Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock